Sauviac (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Sauviac (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje